Цинми́н (), что означает «праздник чистого света», — традиционный китайский праздник поминовения усопших, который отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния (15-й день после весеннего равноденствия). В каждом году выпадает на один день периода от 4 до 6 апреля. В этот день китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться наступлением весны, и посещают могилы предков.

Считается, что празднование этого дня было введено императором Сюаньцзуном в VIII в. (династия Тан). До этого праздничным считался предыдущий день, который до сих пор (начало XXI века) отмечается как День холодной пищи, причём в некоторых районах Китая Цинмин называется праздником холодной пищи (). В Китае Цинмин является нерабочим днём.

В этот день в 1976 году поминовение Чжоу Эньлая вылилось в спонтанное выражение протеста против Банды Четырёх и хаоса «Культурной Революции». (см. Тяньаньмэньский инцидент).

На Тайване Цинмин тоже является нерабочим днём. Китайцы собираются в кругу семьи и посещают могилы предков. Они приводят могилы в порядок, украшают их нежными зелеными ветвями, приносят жертвы богу Земли в виде фруктов и овощей, сжигают ритуальные деньги. В этот день президент возглавляет церемонию памяти и почитания национальных лидеров. Также президент проводит ритуалы в честь соотечественников, похороненных вдали от дома. Церемония сопровождается исполнением ритуальной музыки и сожжением благовоний.

Примечания

Ссылки 

 Tomb Sweeping Day 

Праздники Китая
Праздники 5 апреля
Похоронные традиции
Культ предков